Timeless может значить:.

В музыке 
 Timeless Records — звукозаписывающий лейбл.
 Timeless (альбом Джона Аберкромби).
 Timeless (альбом The Isley Brothers).
 Timeless — альбом Бобби Винтона, 1989 г.
 Timeless: The Classics — альбом Майкла Болтона, 1992 г.
 Timeless (альбом Goldie).
 «Timeless» — песня In Flames из альбома Subterranean.
 Timeless (альбом UVERworld).
 Timeless (альбом Мартины Макбрайд).
 Timeless (альбом Чжан Лиинь).
 Timeless (альбом Wet Wet Wet).
 Timeless (альбом Сержио Мендеса) (2006).
 Timeless 2013 — шестой концертный тур французской певицы Милен Фармер.
 Timeless 2013 — шестой концертный альбом Милен Фармер и пятнадцатый в её карьере.
 Timeless Miracle — пауэр-метал-группа из города Мальмё, Швеция, основанная в 2001 году.
 Timeless — альбом группы Il Divo, 2018 г.